Cathy McGowan ist der Name folgender Personen:

* Cathy McGowan (DJ) (* 1943), britische Moderatorin und Journalistin
 Cathy McGowan (Politikerin) (* 1953), australische Politikerin